Mary Black é uma banda brasileira, de Florianópolis/SC. Formada por Emília Carmona (vocal), Alexandre Polaco (guitarra), Marcelo Chico (baixo), Rafael Gonçalves (bateria), Samuel Scaini (teclados) e Fábio Jack (voz, sopro e percussão). Tocou no Planeta Atlântida - Santa Catarina em 2005.

Bandas de Santa Catarina